Lopert peut désigner :
 Tanya Lopert (1942-), actrice française
 Lopert Films, une société de production de cinéma américaine